Elektrookulogram – zabieg diagnostyczny
 Europejski Obszar Gospodarczy
 Eye of GNOME – Przeglądarka grafiki w systemie Linux.